L'opération Harpoon peut faire référence à plusieurs opérations militaires :
L'opération Harpune, un plan de diversion majeur allemand en 1941 pour dissimuler les préparations de l'opération Barbarossa ;
L'opération Harpoon (1942), l'un des deux convois simultanés alliés coulé en mer Méditerranée occidentale alors qu'il faisait cap sur Malte par la Regia Marina ;
L'opération Harpoon (2002), une opération interarmée canado-américaine dans les montagnes Arma en Afghanistan contre les talibans.